

Patronyme
 Johannes Friedrich Böckelmann (1633-1691) était un juriste allemand.
 Paul Böckelmann (1987- ), est un kayakiste allemand.
 Rudolf Bockelmann (1892-1958), était un baryton "Kammersänger" allemand.
 Udo Jürgen Bockelmann (1934-2014), compositeur et chanteur de schlager autrichien.